Waldvogt ist ein historischer Titel

 Für die allgemeine Bedeutung siehe Vogt
 Für die Waldvögte der Grafschaft Hauenstein siehe Waldvogteiamt#Waldvögte

Waldvogt ist der Familienname von:

 Heinrich Waldvogt (1892–1976), Landtagsabgeordneter (SPD)